Русский хутор (Приморский край) — населённый пункт, существовавший на территории Находкинского городского округа Приморского края России.
 Русский хутор (Ставропольский край) — населённый пункт в Ставропольском крае России.
 Русский хутор (месторождение) — газонефтяное месторождение в Ставропольском крае России.